

Cinema 
 Happy Ever After – film del 1932 diretto da Paul Martin, Robert Stevenson 
L'eredità di un uomo tranquillo (Happy Ever After) – film britannico del 1954 diretto da Mario Zampi
 Happy Ever After – film del 1974 diretto da Michael J. Murphy
Il marito amante della moglie (Happy Ever After) – cortometraggio italiano del 1991

Musica 
 Happy Ever After – album dei The Dogs D'Amour
 Happy Ever After – album dei Gangway
 Happy Ever After – singolo di Julia Fordham
 Happy Ever After – singolo degli Stockholm Monsters

Televisione 
 Happy Ever After – serie televisiva britannica (1969-1970)
 Happy Ever After – serie televisiva britannica (1974-1979)

Pagine correlate 
Happily Ever After